«Согндал» () — норвежский футбольный клуб из одноимённого города, выступающий в Типпелиген. Основан 19 февраля 1926 года. Домашние матчи проводит на стадионе «Фосшугане Кампус», вмещающем 5 402 зрителя. Всего за свою историю «Согндал» провёл 12 сезонов в высшей лиге, лучший результат 6-е место в сезоне 1988 года. В сезоне 2011 года «Согндал» вновь после шестилетнего перерыва будет выступать в высшем норвежском дивизионе.

Достижения 
 ОБОС-лига
  Победитель (2): 2010, 2015
 Кубок Норвегии:
  Финалист (1): 1976

Выступления в последние годы 
{|class="wikitable"
|-bgcolor="#efefef"
! Сезон
! Дивизион
! Место
! Игры
! Победы
! Ничьи
! Поражения
! Голы забиты
! Голы пропущены
! Очки
!Кубок
!Примечания
|-
!1998
|align="left"|Типпелига
|align=right bgcolor=red|14
|26||4||4||18
|26||80||16
|align="left"|3-й раунд
|align="left"|вылет в Адекколига
|-
!1999
|align="left"|Адекколига
|5
|26||12||6||8
|38||32||42
|align="left"|
|align="left"|
|-
!2000
|align="left"|Адекколига
|3
|26||15||6||5
|73||37||51
|align="left"|3-й раунд
|align="left"|Выход в Типпелигу
|-
!2001
|align="left"|Типпелига
|8
|26||9||5||12
|45||61||32
|align="left"|1/4 финала
|
|-
!2002
|align="left"|Типпелига
|11
|26||8||6||12
|37||51||30
|align="left"|3-й раунд
|
|-
!2003
|Типпелига
|8
|26||9||8||9
|43||46||35
|align="left"|1/8 финала
|
|-
!2004
|align="left"|Типпелига
|align=right bgcolor=red|14
|26||5||7||14
|39||57||22
|align="left"|3-й раунд
|align="left"|Вылет в Адекколигу
|-
!2005
|align="left"|Адекколига
|7
|30||11||8||11
|47||51||41
|align="left"|3-й раунд
|
|-
!2006
|align="left"|Адекколига
|6
|30||11||8||8
|43||41||44
|align="left"|1/8 финала
|
|-
!2007
|align="left"|Адекколига
|7
|30||13||5||12
|48||44||44
|align="left"|1-й раунд
|
|-
!2008
|align="left"|Адекколига
|4
|30||15||9||6
|53||36||54
|align="left"|1/8 финала
|
|-
!2009
|align="left"|Адекколига
|4
|30||14||12||4
|46||29||54
|align="left"|1/8 финала
|
|-
!2010
|align="left"|Адекколига
|align=right bgcolor=gold|1
|28||17||5||6
|51||28||56
|align="left"|1/4 финала
|align="left"|Выход в Типпелигу
|-
!2011
|Типпелига
|14
|30
|8
|10
|12
|31
|38
|34
|1/8 финала
|
|-
!2012
|Типпелига
|12
|30
|8
|10
|12
|37
|45
|34
|
|
|-
!2013
|Типпелига
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
!2014
|Типпелига
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
!2015
|Типпелига
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
!2016
|Типпелига
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
!2017
|Элитсерия
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
!2018
|Элитсерия
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Известные игроки 
  Марко Реда
  Констан Джакпа
  Фроде Гродос
  Йостейн Фло
  Туре Андре Фло
  Ховард Фло
  Ярл Фло
  Малик Мане

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 
 Сайт болельщиков

Футбольные клубы Норвегии
ФК «Согндал»